A Autoestrada A22 (também conhecida como Autostrada del Brennero) é uma autoestrada da Itália que conecta Modena ao Passo do Brennero, passando por Mântua, Verona, Trento e Bolzano. Com 315 km, é uma das mais importantes rodovias italianas, pois conecta o país à Alemanha e à Áustria. É gerida pela Autostrada del Brennero S.p.A, e pertence à rede de estradas europeias, ao traçado da E45.

Percurso

Ver também
 Lista de autoestradas da Itália

Autoestradas da Itália